Акценат се може односити на:

 Акценат (лингвистика), најмања јединица на прозодијском плану
 Акценат (музика), појава која настаје када се неки тон или акорд одсвира гласније од осталих
 Акценат (нагласак), утисак говора појединца на околину